Ходзё () — японская фамилия.

Имя собственное (фамилия) 
 Ходзё Токимаса ( 1138 — 6 февраля 1215) — сиккэн сёгуната Камукура с 1203 до 1205 год.
 Ходзё, Токиюки (1865—1927) — математик, президент Университета Тохоку.

Другое 
 Ходзё (род) — династия регентов, более столетия правивших от лица несовершеннолетних сёгунов династии Минамото, которые в свою очередь официально «правили» от лица малолетних императоров
 Го-Ходзё (род) — род, основанный самозванцем Ходзё Соуном, впоследствии женившимся на дочери представителя старого дома и переставшим такими образом являться самозванцем
 Ходзё (персонаж) — персонаж компьютерной игры «Final Fantasy VII»